Nuno Santos pode-se referir a:
Nuno Filipe Oliveira Santos - jogador de futebol português.
Nuno Nogueira Santos - jornalista português.
Chullage - nome artístico de Nuno Santos, rapper português.
Nuno Miguel Gomes dos Santos - jogador de futebol português.

Desambiguação